1983 Голяма награда на Франция е 33-то състезание за Голямата награда на Франция и трети кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 17 април 1983 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция